|-
| 132601 - ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132602 - ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132603 - ||  || 25 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132604 - ||  || 30 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132605 - ||  || 29 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132606 - ||  || 29 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132607 - ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132608 - ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132609 - ||  || 17 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132610 - ||  || 18 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132611 - ||  || 30 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132612 - ||  || 30 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132613 - ||  || 30 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132614 - ||  || 23 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132615 - ||  || 2 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132616 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132617 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132618 - ||  || 7 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132619 - ||  || 1 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132620 - ||  || 2 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132621 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132622 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132623 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132624 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132625 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132626 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132627 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132628 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132629 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132630 - ||  || 9 iunie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132631 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132632 - ||  || 9 iunie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132633 - ||  || 1 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132634 - ||  || 3 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132635 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132636 - ||  || 3 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132637 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132638 - ||  || 9 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132639 - ||  || 11 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132640 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132641 - ||  || 12 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132642 - ||  || 5 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132643 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132644 - ||  || 5 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132645 - ||  || 5 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132646 - ||  || 6 iunie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132647 - ||  || 13 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132648 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132649 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132650 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132651 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132652 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132653 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132654 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132655 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132656 - ||  || 8 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132657 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132658 - ||  || 14 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132659 - ||  || 11 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132660 - ||  || 12 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132661 Carlbaeker ||  || 12 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132662 - ||  || 8 iunie 2002 || Palomar || 
|-
| 132663 - ||  || 16 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132664 - ||  || 25 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132665 - ||  || 16 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132666 - ||  || 3 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132667 - ||  || 3 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132668 - ||  || 10 iulie 2002 ||  || 
|-
| 132669 - ||  || 11 iulie 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 132670 - ||  || 1 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132671 - ||  || 3 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132672 - ||  || 3 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132673 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132674 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132675 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132676 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132677 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132678 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132679 - ||  || 6 iulie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132680 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132681 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132682 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132683 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132684 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132685 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132686 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132687 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132688 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132689 - ||  || 13 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132690 - ||  || 12 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132691 - ||  || 13 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132692 - ||  || 13 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132693 - ||  || 14 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132694 - ||  || 11 iulie 2002 ||  || 
|-
| 132695 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132696 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132697 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132698 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132699 - ||  || 12 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132700 - ||  || 14 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-